El Ojite kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ojite, San Felipe Orizatlán, 
 El Ojite, Puebla, Venustiano Carranza, 
 El Ojite, San Luis Potosí, Ciudad Valles, 
 El Ojite, Oaxaca, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 
 El Ojite, Veracruz, 
 El Ojite, Huejutla de Reyes, 
 El Ojite, Tamaulipas, Aldama, 

Robotskapade Mexikoförgreningar